Забігайло Володимир Костянтинович (1944—2005) — український дипломат, надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Забігайло Іван Ігнатович (1917—1958) — Герой Радянського Союзу
 Забігайло Костянтин Семенович (1916—1996) — український правознавець та дипломат, доктор юридичних наук.

Прізвища